Grupp C i Världsmästerskapet i fotboll 2014 spelades från 14 juni till 24 juni 2014.

Tabell

Matcher

Colombia mot Grekland

{{Resultat med trupp|id=COL-GRE
|nr       = 5
|bild     = COL-GRE 2014-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Pablo Armero Teófilo Gutiérrez James Rodríguez 
|mål2     = 
|arena    = Mineirão
|spelplats= Belo Horizonte
|publik   = 57174
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= James Rodríguez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Elfenbenskusten mot Japan

{{Resultat med trupp|id=CIV-JPN
|nr       = 6
|bild     = CIV-JPN 2014-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Wilfried Bony Gervinho 
|mål2     =  Keisuke Honda
|arena    = Arena Pernambuco
|spelplats= Recife
|publik   = 40267
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Yaya Touré
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Colombia mot Elfenbenskusten

{{Resultat med trupp|id=COL-CIV
|nr       = 21
|bild     = COL-CIV 2014-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = James Rodríguez Juan Fernando Quintero 
|mål2     =  Gervinho
|arena    = Estádio Nacional de Brasília
|spelplats= Brasília
|publik   = 68748
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  James Rodríguez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Japan mot Grekland

{{Resultat med trupp|id=JPN-GRE
|nr       = 22
|bild     = COL-CIV 2014-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Arena das Dunas
|spelplats= Natal
|publik   = 39485
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Keisuke Honda
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Japan mot Colombia

{{Resultat med trupp|id=JPN-COL
|nr       = 37
|bild     = JPN-COL 2014-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Shinji Okazaki 
|mål2     =  Juan Cuadrado Jackson Martínez James Rodríguez
|arena    = Arena Pantanal
|spelplats= Cuiabá
|publik   = 40340
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Jackson Martínez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Grekland mot Elfenbenskusten

{{Resultat med trupp|id=GRE-CIV
|nr       = 38
|bild     = GRE-CIV 2014-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Andreas Samaris Georgios Samaras 
|mål2     =  Wilfred Bony
|arena    = Castelão
|spelplats= Fortaleza
|publik   = 59095
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Georgios Samaras
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Noter

Grupp C
Sport i Belo Horizonte
Internationella sportevenemang i Brasília
Sport i Cuiabá
Sport i Fortaleza
Sport i Natal
Sport i Recife
Brasília under 2000-talet